MVB může být:

 multivezikulární tělísko – typ buněčného váčku
 Multifunction Vehicle Bus – Fieldbus, která slouží k přenosu datových souborů pro řízení a diagnostiku v rámci vozidla